Алекса́ндр Нико́льский:
 
 
 Никольский, Александр Иванович (1860—1933) — земский врач и публицист, член III Государственной думы.
 Никольский, Александр Иванович (псевдоним Сашин-Никольский; 1894—1967) — актёр театра, кино и эстрады, певец.
 Никольский, Александр Михайлович (1858—1942) — русский зоолог, герпетолог, заслуженный профессор, популяризатор науки.
 Никольский, Александр Михайлович (1878—1933) — русский и советский медик, профессор Томского университета.
 Никольский, Александр Николаевич (1894—1975) — советский военный деятель, революционер-подпольщик.
 Никольский, Александр Петрович (1851 — после 1917) — русский государственный деятель, сенатор, статс-секретарь.
 Никольский, Александр Семёнович (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Никольский, Александр Тимофеевич (1821—1876) — русский священнослужитель, публицист.
 Никольский, Александр Фёдорович (1898—1969) — заслуженный врач РСФСР (1958). Примечания